Scepter steht für: 
 Zepter, Teil der Krönungsinsignien
 Toyota Scepter, Automodell der Marke Toyota, siehe Toyota Camry
 eine ehemalige US-amerikanische Thrash-Metal-Band, siehe Scepter (Band)